Квалификация на чемпионат мира по пляжному футболу 2013 для зоны КОНМЕБОЛ — отборочный турнир Южной Америки, продивший с 10 по 17 февраля 2013 года на временном стадионе в Мерло в провинции Сан-Луис, Аргентина.

По результатам турнира Аргентина, Бразилия и Парагвай получили возможность представлять Южную Америку на чемпионате мира 2013 в Папеэте, Таити.

Участвующие команды 
В турнире примут те же 9 команд, которые участвовали в квалификации 2011 года:

Арбитры 
Список официальных арбитров турнира:

  Cesar Figueredo (главный арбитр)
  Mario Jose Narciso Romo y Pablo Valentin Del Puerto Gudin
  Felipe Duarte Varejao
  Jose Miguel Misel Navarro
  Gustavo Alberto Dominguez
  Micke Palomino Huamani
  Javier Roberto Betancor Porteiro y Carlos Ismael Aguirregaray 
  Patricio Alberto Blanca Fuentes
  Jose Cortez Ortiz

Групповая стадия 
Жеребьевка была проведена 8 февраля 2013 года. Она разделила команды на 2 группы (в одной группе 4 команды, а в другой 5). График проведения матчей был опубликован 9 февраля 2013 года на официальном сайте BSWW.

Время начала всех матчей указано по местному времени Аргентины (UTC-3).

Группа A

Группа B

Плей-офф

Плей-офф за 7-е место 
С тех пор как в турнире принимают участие 9 команд, было решено, что будет проводиться плей-офф для распределения трех последних мест. В нем примут участие 4-е и 5-е место группы A и 4-е группы B.

Плей-офф за 5-е место

Чемпионский плей-офф

Полуфиналы

Матч за третье место

Финал

Победитель

Награды

Команды прошедшие квалификацию

Итоговое положение команд

Примечания 

Чемпионат мира по пляжному футболу 2013